Groove Garden (band), rockband uit Utrecht.
 Groove Garden (festival), dancefestival in Sittard.